Saari kan avse följande,

Personer
Arto Saari, finländsk skateboardåkare. 
Eino Saari, finländsk skogsforskare och politiker. 
Hannes Saari, amerikafinländsk sångare och körledare 
Henry Saari, finländsk skådespelare och regissör. 
Maija Saari, finländsk fotbollsspelare.
Mattias Saari, svensk ishockeyspelare. 
Milla Saari, finländsk längdåkare. 
Mirja Saari, finländsk filolog. 
Rami Saari, israelisk författare. 
Rauno Saari, finländsk politiker och landshövding.
Wimme Saari, finländsk jojksångare.

Platser
Saari, Estland, en by i Audru kommun i landskapet Pärnumaa i Estland
Saari (Södra Karelen), en tidigare kommun i landskapet Södra Karelen i Finland
Saari, Somero, Egentliga Finland
Saari, Lojo, Nyland
Saari, Pertunmaa, Södra Savolax
Saari, Hyrynsalmi, Kajanaland
Saari, Kauhajoki, Södra Österbotten
Saari, Vindala, Södra Österbotten
Saari, Heinola, Tavastland
Saari, Nådendal, Egentliga Finland
Saari, Salo, Egentliga Finland
Saari, Enontekis, Lappland

Se även
Saari-Valkeinen
Saari-Sorsua
Saari-Kiekki
Saari-Taimenjärvi
Saari-Kaukonen
Saari-Valama
Saari-Aavakaiju
Saari-Palonen
Saari-Kantapääjärvi
Saare
Saaris